Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2019 vond plaats van maandag 23 tot en met zaterdag 28 september 2019 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Margarita Gasparjan was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Danka Kovinić.

De als eerste geplaatste Slowaakse Viktória Kužmová bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Kristýna Plíšková.

Het derde reekshoofd, Alison Van Uytvanck uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Roemeense Sorana Cîrstea in drie sets. Van Uytvanck wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Tasjkent op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2019. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Behalve Van Uytvanck waren er nog drie Belgische deelneemsters:
 Greet Minnen bereikte de tweede ronde;
 ook Ysaline Bonaventure wist tot de tweede ronde te komen;
 Kirsten Flipkens verloor haar openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Olga Danilović en Tamara Zidanšek hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Anna Kalinskaja en Viktória Kužmová, won hun openingspartij – in de tweede ronde moesten zij verstek laten gaan, wegens spijsverteringklachten van Kalinskaja.

Het ongeplaatste duo Hayley Carter en Luisa Stefani won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Dalila Jakupović en Sabrina Santamaria in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Carter had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Braziliaanse Stefani geen.

Het Belgische koppel Greet Minnen en Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde, maar moest daar de strijd opgeven wegens een rugblessure van Minnen. Hun landgenote Ysaline Bonaventure en de Japanse Miyu Kato strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek en Naomi Broady (Verenigd Koninkrijk) konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel

Tasjkent 2019
Tasjkent